Осава:

 Осава — село в Хустском районе Закарпатской области Украины.
 Осава, Кисабуро (1910—1991) — один из международных лидеров айкидо, ученик Морихэя Уэсибы, 9 дан.
 Осава, Такао (род. 1968) — японский киноактер.